Produkcija ali proizvodnja se nanaša na:

 masovna produkcija, postopek izdelave standardiziranih izdelkov na tekočem traku
 filmska produkcija, postopek izdelave filmskega ali avdiovizualnega dela
 produkcija (ekologija) - nastajanje biomase v ekosistemu

Glej tudi 
 filmski proces
 producent
 Seznam proizvodnih procesov